Zee-Alpen (gebergte), een grensgebergte tussen Frankrijk en Italië
Alpes-Maritimes (Nederlands: Zee-Alpen), een departement van Frankrijk